Molekulska formula -{C5H6O4}- se može odnositi na:

 Citrakonska kiselina
 Glutakonska kiselina
 Itakonska kiselina
 Mezakoniska kiselina